Nichtigkeit steht für:

 Unwirksamkeit, ein Rechtsbegriff
 Vanitas, die Vergänglichkeit alles Irdischen
 Nihilismus, weltanschauliches Grundprinzip, das Nichtanerkennen von Moral und tradierten Wertvorstellungen
 Nichtigkeit der Ehe (bzw. Nichtigerklärung)

Siehe auch:

 Patentnichtigkeitsprozess